Jason Lafreniere, kanadski hokejist, * 6. december 1966, St. Catharines, Ontario, Kanada.

Lafreniere je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral štiri sezone za klube Quebec Nordiques, New York Rangers in Tampa Bay Lightning. V sezoni 1996/1997 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana. Za kanadsko reprezentanco je igral na Mednarodnih turnirjih 1990/1991 in 1991/1992, ko je skupno na sedeminšestdesetih tekmah dosegel devetindvajset golov in sedemintrideset podaj.

Pregled kariere 

|-
| Brantford Alexanders
| OHL
| 83/84
|
| 70
| 24
| 57
| 81
|
| 4
|
| 67
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Hamilton Steelhawks
| OHL
| 84/85
|
| 59
| 26
| 69
| 95
|
| 10
|
| 17
| 12
| 16
| 28
|
| 0
|-
| Hamilton Steelhawks
| OHL
| 85/86
|
| 14
| 12
| 10
| 22
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 85/86
|
| 48
| 37
| 73
| 110
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 86/87
|
| 11
| 3
| 11
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 86/87
|
| 56
| 13
| 15
| 28
| -3
| 8
|
| 12
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 87/88
|
| 32
| 12
| 19
| 31
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 87/88
|
| 40
| 10
| 19
| 29
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Rangers
| IHL
| 88/89
|
| 24
| 10
| 19
| 29
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 88/89
|
| 38
| 8
| 16
| 24
| -3
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 17
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 89/90
|
| 14
| 4
| 9
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Spirits
| IHL
| 89/90
|
| 41
| 9
| 25
| 34
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 90/91
|
| 59
| 26
| 33
| 59
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 91/92
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 91/92
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| 1. Bundesliga
| 91/92
|
| 23
| 7
| 22
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 92/93
|
| 63
| 23
| 47
| 70
| -3
| 34
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -1
| 22
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 92/93
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 93/94
|
| 52
| 14
| 47
| 61
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lions Courmaosta
| Alpska liga
| 94/95
|
| 17
| 12
| 15
| 27
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lions Courmaosta
| Serie A
| 94/95
|
| 35
| 23
| 33
| 56
|
| 12
|
| 6
| 2
| 14
| 16
|
| 12
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 10
| 10
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 34
| 30
| 26
| 56
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 96/97
|
| 17
| 2
| 4
| 6
| -9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sheffield Steelers
| Super liga
| 96/97
|
| 22
| 11
| 18
| 29
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 96/97
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 97/98
|
| 49
| 15
| 45
| 60
|
| 62
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Hannover Scorpions
| DEL
| 98/99
|
| 47
| 7
| 31
| 38
| -8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburg Crocodiles
| 2. Bundesliga
| 99/00
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FC Barcelona
| Španska liga
| 99/00
|
| 1
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Topeka Scarecrows
| CHL
| 99/00
|
| 3
| 3
| 1
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bakersfield Condors
| WCHL
| 99/00
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| -9
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -4
| 10
|-
| HC Merano
| Serie A
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edinburgh Capitals
| BNL
| 01/02
|
| 44
| 38
| 50
| 88
|
| 32
|
| 15
| 1
| 5
| 6
|
| 19
|-
| Guildford Flames
| FBNL
| 02/03
|
| 36
| 19
| 38
| 57
|
| 67
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 89
|-
| Guildford Flames
| Findus Cup
| 02/03
|
| 10
| 2
| 7
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilburg Trappers
| Nizozemski pokal
| 03/04
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilburg Trappers
| Coupe der Lage Landen
| 03/04
|
| 13
| 11
| 17
| 28
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tilburg Trappers
| Eredivisie
| 03/04
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|
| 10
| 2
| 9
| 11
|
| 4
|-
| Podhale Nowy Targ
| Poljska liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1039
| bgcolor="#7FFF00" |441
| bgcolor="#7FFF00" |813
| bgcolor="#7FFF00" |1254
| bgcolor="#7FFF00" |-47
| bgcolor="#7FFF00" |593
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |92
| bgcolor="#7FFF00" |-8
| bgcolor="#7FFF00" |187
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti HC Lions Courmaosta
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Sheffield Steelers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti FC Barcelona
Hokejisti HC Merano
Hokejisti Edinburgh Capitals
Hokejisti Guildford Flames
Hokejisti Tilburg Trappers
Hokejisti Podhale Nowy Targ
Hokejisti Brantford Alexanders